Militia Christi, Milicia de Cristo o Milicia de Jesucristo, puede hacer referencia a:
 El concepto de caballero cristiano o soldado de Cristo.
 La Orden del Temple o caballeros templarios.
 La Cofradía de Belchite y la Orden de Monreal o Militia Christi de Monreal.
 La Militia Jesu Christi.
 La Milizia di Gesù Cristo.